{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (57201) - || 2001 QL52 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57202) - || 2001 QJ53 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57203) - || 2001 QC54 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57204) - || 2001 QD54 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57205) - || 2001 QM55 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57206) - || 2001 QS56 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57207) - || 2001 QY56 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57208) - || 2001 QB57 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57209) - || 2001 QV58 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57210) - || 2001 QK59 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57211) - || 2001 QL60 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57212) - || 2001 QM60 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57213) - || 2001 QO60 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57214) - || 2001 QC63 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57215) - || 2001 QA65 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57216) - || 2001 QD65 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57217) - || 2001 QJ66 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57218) - || 2001 QY69 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57219) - || 2001 QY71 ||20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (57220) - || 2001 QG72 ||21 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57221) - || 2001 QN74 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57222) - || 2001 QW74 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57223) - || 2001 QZ74 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57224) - || 2001 QF75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57225) - || 2001 QG75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57226) - || 2001 QN75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57227) - || 2001 QR75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57228) - || 2001 QY75 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57229) - || 2001 QF76 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57230) - || 2001 QK77 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57231) - || 2001 QS77 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57232) - || 2001 QD78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57233) - || 2001 QU79 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57234) - || 2001 QV79 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57235) - || 2001 QD80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57236) - || 2001 QG80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57237) - || 2001 QL80 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57238) - || 2001 QW80 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57239) - || 2001 QD81 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57240) - || 2001 QB83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57241) - || 2001 QC83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57242) - || 2001 QK83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57243) - || 2001 QH84 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57244) - || 2001 QK84 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57245) - || 2001 QQ84 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57246) - || 2001 QW84 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57247) - || 2001 QD86 ||18 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57248) - || 2001 QT91 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57249) - || 2001 QW93 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57250) - || 2001 QQ94 ||23 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57251) - || 2001 QO96 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57252) - || 2001 QS96 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57253) - || 2001 QT99 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57254) - || 2001 QO103 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57255) - || 2001 QR103 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57256) - || 2001 QF104 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57257) - || 2001 QG104 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57258) - || 2001 QX104 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57259) - || 2001 QO105 ||23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57260) - || 2001 QE106 ||18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57261) - || 2001 QO106 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57262) - || 2001 QS106 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57263) - || 2001 QM109 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57264) - || 2001 QP113 ||23 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57265) - || 2001 QR119 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57266) - || 2001 QM121 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57267) - || 2001 QE122 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57268) - || 2001 QP123 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57269) - || 2001 QJ131 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57270) - || 2001 QT134 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57271) - || 2001 QC137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57272) - || 2001 QE137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57273) - || 2001 QR137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57274) - || 2001 QQ138 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57275) - || 2001 QE139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57276) - || 2001 QP139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57277) - || 2001 QV139 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57278) - || 2001 QZ140 ||23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57279) - || 2001 QU147 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57280) - || 2001 QO148 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57281) - || 2001 QP148 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57282) - || 2001 QX155 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57283) - || 2001 QZ156 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57284) - || 2001 QB157 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57285) - || 2001 QR158 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57286) - || 2001 QQ159 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57287) - || 2001 QC163 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57288) - || 2001 QZ163 ||31 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (57289) - || 2001 QP165 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57290) - || 2001 QM169 ||19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (57291) - || 2001 QQ172 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57292) - || 2001 QV174 ||21 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (57293) - || 2001 QY178 ||27 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57294) - || 2001 QC179 ||27 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57295) - || 2001 QX181 ||28 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57296) - || 2001 QE186 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57297) - || 2001 QB188 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (57298) - || 2001 QE193 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57299) - || 2001 QM194 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (57300) - || 2001 QP196 ||22 augustus 2001 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten